de Duitse naam van Aken, een stad in Noordrijn-Westfalen
Alemannia Aachen, de grootste voetbalclub van de stad
Aachen Hauptbahnhof, het hoofdstation van de stad
Aachen-Mitte, stadsdistrict
Universitair Ziekenhuis Aken, ziekenhuis in de stad
Kreuz Aachen, verkeersknooppunt bij de stad
Maastricht Aachen Airport, vliegveld in Nederland
Station Aachen Nord, station in de stad
Station Aachen-Rothe Erde, station in de stad
Station Aachen Schanz, station in de stad
Station Aachen Süd, station in de stad
Station Aachen West, station in de stad
VfB 08 Aachen, sportclub uit de stad
Flugplatz Aachen-Merzbrück, vliegveld nabij de stad
Kreis Aachen, de Landkreis rond de stad
Rijksstad Aken

Personen:
Hans von Aachen (1552-1615), Duits kunstschilder

Zie ook 
Aken (doorverwijspagina)